Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2002 de l’Open d'Australie qui est disputé du 14 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Daniela Hantuchová et Kevin Ullyett battent Paola Suárez et Gastón Etlis en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 

|-
|1|| Rennae Stubbs Todd Woodbridge||align=center||| Caroline Vis Michael Hill
|-
|2|| Elena Likhovtseva Mahesh Bhupathi||align=center|1/2 finale|| Daniela Hantuchová Kevin Ullyett
|-
|3|| Arantxa Sánchez Jared Palmer||align=center||| Henrieta Nagyová Martin Damm ()
|-
|4|| Cara Black Ellis Ferreira||align=center||| Rita Grande Jeff Tarango
|-
|5|| Els Callens Donald Johnson||align=center||| Miriam Oremans Leander Paes
|-
|6|| Lisa Raymond Mike Bryan||align=center||| Janette Husárová Pavel Vízner
|-
|7|| Liezel Huber Rick Leach||align=center||| Květa Hrdličková Petr Pála
|-
|8|| Nicole Arendt David Adams||align=center||| Daniela Hantuchová Kevin Ullyett
|}

|-
|1|| Dája Bedáňová Jiří Novák||align=center||| Rita Grande Jeff Tarango
|-
|2|| Lisa McShea Scott Draper||align=center||| Dája Bedáňová Jiří Novák ()
|-
|3|| Nicole Pratt Andrew Kratzmann||align=center||| Paola Suárez Gastón Etlis
|-
|4|| Evie Dominikovic Ben Ellwood||align=center||| Daniela Hantuchová Kevin Ullyett
|-
|5|| Henrieta Nagyová Martin Damm||align=center||| Katarina Srebotnik Bob Bryan
|-
|6|| Samantha Stosur Todd Reid||align=center||| Květa Hrdličková Petr Pála
|-
|7|| Alicia Molik Nathan Healey||align=center||| Annabel Ellwood Sandon Stolle ()
|-
|8|| Annabel Ellwood Sandon Stolle||align=center||| Elena Likhovtseva Mahesh Bhupathi (2)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2002
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 2002
Tennis en janvier 2002